Блу-Ридж ():

США

Населені пункти 

 Блу-Ридж — статистично обумовлена місцевість у штаті Алабама.
 Блу-Ридж — статистично обумовлена місцевість у штаті Вірджинія.
 Блу-Ридж — місто в штаті Джорджія.
 Блу-Ридж — невключена територія в штаті Індіана.
 Блу-Ридж — місто в штаті Техас.

Гори 

 Блу-Ридж — ланцюг гірських хребтів і масивів на сході США, вздовж південно-східної околиці Аппалачів.
 Блу-Ридж — гора в гірському масиві Блу-Ридж.